Хронический простатит — неопределённый обобщающий термин, который может относиться к одной из трёх различных хронически протекающих форм простатита, то есть, ко всем формам простатита за исключением острого простатита, то есть к одному из трёх различных воспалительных заболеваний предстательной железы:

 Категория II классификации NIH — Хронический бактериальный простатит; 
 Категория III классификации NIH — Хронический простатит/синдром хронической тазовой боли; 
 Категория IIIa классификации NIH — Хронический простатит / синдром хронической тазовой боли без каких-либо признаков воспаления;
 Категория IIIb классификации NIH — Хронический простатит / синдром хронической тазовой боли с признаками воспаления;
 Категория IV классификации NIH — как правило случайно обнаруживаемый при обследованиях по другим поводам асимптоматический (бессимптомный) хронический простатит. 

Изредка встречается также неупомянутый в этой классификации хронический гранулёматозный простатит.

Воспалительные заболевания предстательной железы